Wallin est un nom de famille d'origine suédoise. Plusieurs personnes portent ce nom parmi lesquelles :
 Alfred Wallin (1836-1923), juge américain 
 Bianca Wallin (1909-2006), artiste suédoise
 Christer Wallin, ancien nageur freestyle de Suède
 Carl E. Wallin (1879-1968), artiste suédo-américain
 Carl Georg August Wallin (1893-1978), artiste suédois (peintre de marines)
 David Wallin (1876-1957), artiste suédois
 Elin Wallin (1884-1969), artiste suédoise et dessinatrice
 Ellis Wallin (1888-1972), peintre suédois
 Elisabeth Ohlson Wallin, photographe suédois et artiste
 Georg August Wallin (1811-1852), orientaliste finlandais
 Harald Wallin (1887-1946), marin suédois qui a participé aux jeux Olympiques d'Été de 1908 
 Homer N. Wallin (1893-1984), le Vice-Amiral dans la Marine des États-unis
 J. E. Wallace Wallin (1876-1969), psychologue américain et auteur
 Jesse Wallin, défenseur professionnel canadien de hockey sur glace à la retraite
 Johan Olof Wallin (1779-1839), ministre suédois, orateur, poète et archevêque d'Uppsala en Suède.
 Lars Wallin, designer suédois de mode
 Magdalena Forsberg (née Magdalena Wallin), skieuse suédoise de fond et biathlète
 Magnus Wallin, artiste vidéo suédois
 Niclas Wallin, joueur professionnel suédois de hockey sur glace
 Nils Wallin (1904-1987) 
 Pamela Wallin, ancienne journaliste de télévision et diplomate
 Par Henrik Wallin (1946 - 2005)  pianiste de jazz et compositeur suédois
 Peter Wallin, joueur professionnel de hockey sur glace  qui a joué dans la ligne Nationale de Hockey 
 Rickard Wallin, joueur suédois de hockey sur glace 
 Rolf Wallin, compositeur norvégien,
 Samuel Wallin (1856-1917)
 Stefan Wallin, 
 Wallin Family

Voir aussi 
 Wollin
 Wolin